Бойник може да се отнася за:

 Бойник, птица от семейство Бекасови;
 Бойник е другото име на рибата Скобар;
 Бойник, село в Област Кърджали, България;
 Бойник, село в Ябланишки окръг, Сърбия.